Brunnsparken kan syfta på:

Brunnsparken, Helsingfors
Brunnsparken, Göteborg
Brunnsparken, Örebro
Ronneby brunnspark